Бжесць-Куявский:

 Бжесць-Куявский — город в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство, Влоцлавский повят.
 Бжесць-Куявский — гмина (волость) в Польше, входит в Влоцлавский повят, Куявско-Поморское воеводство.